They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top è il primo album discografico in studio del gruppo musicale rock statunitense Liars, pubblicato nel 2001.

Tracce

Collegamenti esterni